3 miejscowości w Polsce:
 Głuche – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Głuche – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek
 Głuche – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Sławno